La nazionale di cricket dell'Uganda è la selezione nazionale che rappresenta l'Uganda nel gioco del cricket.

Storia
Dopo aver disputato qualche partita in epoca coloniale (il primo match registrato da una selezione che si definiva "nazionale ugandese" risale al 1914. Dopo la seconda guerra mondiale il cricket nazionale fu completamente riorganizzato e insieme alle federazioni di Kenya, Tanzania e Zambia diede vita alla Nazionale di cricket dell'Africa Orientale, con cui i giocatori ugandesi presero parte alla coppa del mondo fino al 1999.

La federazione nazionale divenne membro dell'ICC nel 1998 e partecipò all'ICC Trophy 2001. Nel 2003 l'Uganda uscì definitivamente dalla East and Central Africa Cricket Conference e da allora esiste come nazionale indipendente. Da allora non è mai riuscita a qualificarsi alla coppa del mondo, ha preso parte a due edizioni della ICC Intercontinental Cup non andando oltre il primo turno e milita stabilmente tra la seconda e la terza divisione della World Cricket League.

Altri progetti

Collegamenti esterni
 

Uganda
Cricket
Cricket in Uganda